Holicki ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Holicki (1936–2008), Wirtschaftswissenschaftler und Kommunalpolitiker (Die Linke)
 Gisela Burkhardt-Holicki (* 1953), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Kommunalpolitikerin (Die Linke)